Borodino (oblast Moskou), een dorp (selo) in de Russische oblast Moskou
 Borodino (kraj Krasnojarsk), een stad in de Russische kraj Krasnojarsk
 De slag bij Borodino (1812)